Tijdschrift, een regelmatig verschijnend blad
 Magazine (band), een Engelse band
 Magazine (Editors), een nummer van The Editors
 Magazine (Arkansas), een stad in de Verenigde Staten